Grant kan syfta på:

 Grant (namn) – ett förnamn och efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 
 Grant Island – ö

Australien 

 Grant (region), South Australia,

Nya Zeeland 

 Grant (berg), Manawatu-Wanganui,

USA 

 Grant, Alabama, Marshall County, 
 Grant, Oklahoma, Choctaw County, 
 Grant, Michigan, ort, Newaygo County, 
 Grant, Minnesota, ort, Washington County, 
 Grant, Nebraska, countyhuvudort, Perkins County,

Se även
 Grant Parish – Louisiana
 Grant City, Missouri
 Grants, New Mexico
 Grant County – flera

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar